Este artigo contém a lista com os jogos não oficiais (jogados contra clubes e combinados) da Seleção Brasileira de Futebol masculina, desde a sua criação até os dias de hoje.

Sem considerar disputas contra combinados, seleções estaduais ou jogos da seleção olímpica, o Dublin-URU, o Santa Cruz, o Arsenal-ING, o Atlético Mineiro e o  são os 5 únicos clubes do mundo que já venceram a Seleção Brasileira de Futebol.

Ao todo, de 1914 a 2017, contabilizando apenas as partidas em que a seleção brasileira atuou com o time principal, com 11 jogadores para cada lado (respeitando as regras oficiais nas substituições) e dois tempos de 45 minutos, o retrospecto em 70 partidas contra clubes é de 51 vitórias, 14 empates e 5 derrotas.

Há ainda partidas contra clubes tidas como “jogos-treino” pelos estatísticos. Entre elas, encontra-se uma derrota, por 2 a 0, contra o Racing Pierrots, de Paris, em jogo realizado no dia 26 de abril de 1963. Os pesquisadores consideram a partida como treino porque, embora estivessem em campo os principais jogadores brasileiros da época (Djalma Santos, Pepe, Zagallo etc.), três atletas brasileiros atuaram pelo time francês no primeiro tempo e, nos 45 minutos finais, voltaram para o lado “canarinho”.

1910

1920

1930

1950

1960

1970

1980

1990

2000

Ver também 
 Lista de partidas da Seleção Brasileira de Futebol Masculino de 1914 a 1969
 Lista de partidas da Seleção Brasileira de Futebol Masculino de 1970 a 1999
 Lista de partidas da Seleção Brasileira de Futebol Masculino de 2000 a 2019
 Lista de partidas da Seleção Brasileira de Futebol Masculino de 2020 a 2039